


Lista de mai jos conține localitățile din județul Prahova.

Vezi și 
Județele României

Prahova
Localități
 Listă, Localități